Aurangabad kan syfta på följande platser:

Indien 

 Aurangabad, stad, Maharashtra, 
 Aurangabad (distrikt i Maharashtra)
 Aurangabad, Bihar, stad, Bihar, 
 Aurangabad (distrikt i Bihar)